MultiDrop шина (MDB) является компьютерной шиной, в которой все компоненты подсоединены в одной электрической цепи. Процесс арбитража определяет, какое устройство посылает информацию в любой точке. Другие устройства прослушивания данные по шине, которые им необходимо получить.

MDB в вендинговых автоматах
MultiDrop шина используется в торговых автоматах, контроллеры обмениваться данными с компонентами торгового автомата, таких как приемники денежных средств. Обмен ведется на скорости 9600 бод. Уровень сигналов TTL, но рекомендуется оптронная развязка.
 
Физически все компоненты подключаются по одному проводу (для чего, обычно, у устройства или его кабеля есть 2 разъема, что позволяет включать его в разрыв шины, наращивать количество устройств.) Используются 2 линии данных RX  и  TX,   общий,  а также отдельно питание +34 вольта сглаженное и его общий, который можно соединять с сигнальным общим проводом.  Некоторые устройства допускают использование  несглаженного выпрямленного пульсирующего напряжения 24 вольта, из которого в устройстве получается 34 вольта сглаживающими конденсаторами. 

Поскольку линии шины едины для всех устройств, вендинговый автомат использует адресацию.  По современном действующему стандарту версии 3.0,   доступны следующие устройства по следующим адресам:

Адрес           Назначение

00000xxxB (00H) Reserved for VMC

00001xxxB (08H) Changer

00010xxxB (10H) Cashless Device #1

00011xxxB (18H) Communications Gateway

00100xxxB (20H) Display

00101xxxB (28H) Energy Management System

00110xxxB (30H) Bill Validator

00111xxxB (38H) Reserved for Future Standard Peripheral

01000xxxB (40H) Universal Satellite Device #1

01001xxxB (48H) Universal Satellite Device #2

01010xxxB (50H) Universal Satellite Device #3

01011xxxB (58H) Coin Hopper or Tube - Dispenser

01100xxxB (60H) Cashless Device #2

01101xxxB (68H) Reserved for Future Standard Peripherals

. . .

. . .

. . .

11011xxxB (D8H) Reserved for Future Standard Peripherals

11100xxxB (E0H) Experimental Peripheral #1

11101xxxB (E8H) Experimental Peripheral #2

11110xxxB (F0H) Vending Machine Specific Peripheral #1

11111xxxB (F8H) Vending Machine Specific Peripheral #2

Обратите внимание, что: 

- чистого монетоприемника в стандарте нет, только монетоприемник с выдачей сдачи - Changer - и он может быть только один. Хотя само устройство может и не иметь функции сдачи, а вендинговый автомат не требовать от него сдачу выдавать;

- Coin Hopper or Tube - Dispenser - не монетоприемник, а исключительно устройство выдачи монет (сдачи). Хотя конструктивно иногда делают так, что монеты из Changer , не имеющего сдачи, падают в бункер-накопитель Coin Hopper и могут быть выданы клиенту автомата;

- Bill Validator - купюроприемник - может быть только один,  а вот устройств безналичного приема денег Cashless Device (например, терминалов эквайринга банковских карт) - два в одной системе;

- для обхода этих ограничений, выделены диапазоны адресов Experimental Peripheral #1  и  Experimental Peripheral #2, которые могут быть присвоены второму монетоприемнику или купюроприемнику, однако для этого во-первых, они должны иметь возможность быть запрограммированы на ответ по этим адресам, венддинговый автомат должен знать, что эти адреса задействованы именно под этот тип устройства, и надо учитывать, что система становится нестандартной для ремонта заменой стандартно прошитого оборудования. 

- в стандарте предусмотрен адрес для устройства проверки возраста покупателя через проверку наличия у него водительских прав американского образца. Эксперименты с этим оборудованием проводились в 80-е годы 20-го века, но большого развития не получили,  в большинстве стран мира продажа алкоголя, табака через вендинговые автоматы запрещена законом.

См. также
 Сетевая топология
 EIA-485
 1-Wire

Примечания

Ссылки 
IBM Journal of Research and Development
MDB 3.0 (for vending machines) specification
MDB 4.0 specification
A commercial data communication library for RS-485 multidrop and 9-bit

Торговый автомат
Промышленные сети